Фуэнтес-де-Леон (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тентудия. Занимает площадь 110 км². Население — 2542 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 117 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса